Эта страница содержит информацию о графических процессорах и системных платах с графическими чипсетами, производимыми корпорацией Intel.

История началась в 1982 году, когда корпорация Intel лицензировала у компании NEC µPD7220 и представила его как «графический дисплей контроллера Intel 82720».

Первое поколение

Второе поколение 
Представлены как процессоры второго поколения под брендом Intel Extreme Graphics. В эти чипы добавлена поддержка конвейеров текстур с поддержкой OpenGL 1.3

Третье поколение

Четвёртое поколение

Пятое поколение

Шестое поколение

Седьмое поколение

Восьмое поколение

Девятое поколение

Построенные на базе PowerVR

Примечания к тексту 
Сокращения и аббревиатуры
 EU: Execution Unit = Блок исполнения
 iDCT: Inverse discrete cosine transform = (обратное) Дискретное косинусное преобразование
 iMDCT: Inverse modified discrete cosine transform = (обратное) Модифицированное дискретное косинус-преобразование
 LF: In-loop deblocking filter
 MC: Motion compensation = Компенсация движения
 VLD: Variable-length code (иногда упоминаемый как slice-level acceleration)
 WMV9: Windows Media Video 9 кодек

Ускорение видео
Графические процессоры Intel используют следующие методы аппаратного ускорения при воспроизведении цифрового видео:

Вычисления
Исходная производительность интегрированных GPU при расчетах одинарной точности может быть вычислена следующим образом (в FLOPS):
 четвёртое поколение (GMA 3, 4) — EU×2×2 [умножение + аккумулирование]×тактовую частоту
 пятое поколение (HD Graphics) — EU×2×2 [умножение + аккумулирование]×тактовую частоту
 шестое поколение (HD Graphics 2000, 3000) — EU×4 [двойной запрос x 2 SP]×2 [умножение + аккумулирование]×тактовую частоту
 седьмое поколение (HD Graphics 4000, 5000) — EU×8×2 [умножение + аккумулирование]×тактовую частоту
 восьмое поколение (HD Graphics 5000, 6000) — EU×8×2 [умножение + аккумулирование]×тактовую частоту

Двойная точность вычислений:
 седьмое поколение (HD Graphics 4000, 5000) — EU×4×2 [умножение + аккумулирование]×тактовую частоту / 2
 восьмое поколение (HD Graphics 5000, 6000) — EU×4×2 [умножение + аккумулирование]×тактовую частоту / 2

Например, HD Graphics 3000 имеет производительность порядка 125 GFLOPS, которая вычисляется по формуле: (12×4×2×1300 МГц).

См. также 
 GPGPU
 Встроенный графический процессор
 Сравнение графических процессоров ATI
 Сравнение графических процессоров NVIDIA
 Список чипсетов Intel
 Intel Larrabee
 Intel Quick Sync Video
 Intel Arc

Примечания 

Видеокарты и чипы Intel
Чипсеты Intel